La Puebla hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 La Puebla (Nuevo México), lugar designado por el censo en Nuevo México, Estados Unidos.

Localidades en España 
 La Puebla (oficialmente Sa Pobla), municipio en las Islas Baleares.
 La Puebla (Cartagena), localidad del municipio de Cartagena, Región de Murcia.
 La Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza.
 La Puebla de Alfindén, provincia de Zaragoza.
 La Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo.
 La Puebla de Arganzón, provincia de Burgos.
 La Puebla de Castro, provincia de Huesca.
 La Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla.
 La Puebla de Fantova, provincia de Huesca.
 La Puebla de Híjar, provincia de Teruel.
 La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo.
 La Puebla de Naciados, provincia de Cáceres.
 La Puebla de San Vicente, provincia de Palencia.
 La Puebla de Valdavia, provincia de Palencia.
 La Puebla de Valverde, provincia de Teruel.
 La Puebla de los Infantes, provincia de Sevilla.
 La Puebla del Río, ,provincia de Sevilla.